Boccanera (Galeus melastomus) – piccolo squalo abissale della famiglia Scyliorhinidae
 Fabio Boccanera – doppiatore italiano
 Laura Boccanera – doppiatrice italiana